Kanungu (plaats), plaats in Oeganda
 Kanungu (district), district in Oeganda